Okręty US Navy o nazwie USS "Manayunk":
 Pierwszy  
 Drugi 

Manayunk